Amiral Makarov (en ) est le nom de plusieurs navires russes ou soviétiques, tous nommés en hommage à l'amiral et océanographe russe Stepan Makarov :
 Amiral Makarov, croiseur en service dans la Marine impériale de Russie de 1906 à 1917, dans la Marine soviétique de 1917 à 1925. Il prit part à la Première Guerre mondiale ;
 Amiral Makarov, croiseur de la Marine soviétique. Construit en 1933 initialement par l'Allemagne nazie (sous le nom de Nürnberg), il prit part à la Seconde Guerre mondiale - avant d'être remis comme prise de guerre en 1945 à l'Union soviétique ;
 Vityaz, navire océanographique renommé temporairement Amiral Makarov vers 1949 ;
 Amiral Makarov, frégate russe lancée en 2015 ;
 trois navire brise-glaces.